KS AZS-AWF Kraków – wielosekcyjny uczelniany klub sportowy działający przy Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.

Historia 
Został założony w 1976 roku. Jest to klub o charakterze wyczynowym.

Sekcje 
 gimnastyka
 kajakarstwo górskie
 lekkoatletyka
 łyżwiarstwo
 narciarstwo alpejskie
 narciarstwo klasyczne
 piłka ręczna
 snowboard
 szermierka
 wioślarstwo

Zawodnicy 

 Dariusz Kuć
 Marcin Urbaś
 Marcin Nowak
 Wioletta Janowska
 Justyna Ostrowska
 Grzegorz Sudoł
 Marcin Starzak
 Grzegorz Zajączkowski
 Ziemowit Ryś
 Piotr Klimczak
 Mateusz Ligocki
 Jagna Marczułajtis-Walczak
 Radosław Zawrotniak

Kraków
 
Polskie kluby lekkoatletyczne